Il singolare del torneo di tennis Gerry Weber Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Michael Stich 3–6, 7–6(11), 7–6(8).

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Michael Stich (finale)
 Marc Rosset (campione)

 Jim Courier (primo turno)
 Alberto Berasategui (primo turno)
 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Bernd Karbacher (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gerry Weber Open 1995
ATP Tour 1995